Motocyklowe Grand Prix Argentyny 2018 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 8 kwietnia 2018 roku na torze Autódromo Termas de Río Hondo.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Klasyfikacja po wyścigu

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Wyścig na stronie MotoGP

2018 w Argentynie
Motocyklowe mistrzostwa świata
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2018
2018 w sportach motorowych
Sporty motorowe w Argentynie